Bianca Comparato – attrice brasiliana
 Doc Comparato – drammaturgo, autore televisivo e sceneggiatore brasiliano
 Marina Comparato – mezzosoprano italiano